Simon de Bucy ist der Name folgender Personen:

* Simon I. de Bucy († vor 1339), französischer Jurist
 Simon II. de Bucy († 1369), französischer Politiker
 Simon III. de Bucy († nach 1413), französischer Geistlicher, Bischof von Soissons